Sao Vang flygplats (V01) är en flygplats i Thanh Hoa (45 km väster om Thanh Hoa), vilken är huvudorten för provinsen Thanh Hoa i Vietnam. Flygplatsen kan tjäna medelstora flygplan som Airbus A320, och har en kapacitet på 200 000 passagerare per år. Flygplatsen byggdes ursprungligen av fransmän för militära ändamål.
Det är en flygbas och civila anläggningar är under uppbyggnad för civila flygningar från januari 2013. Den första civila flyget från Saigon kommer att påbörjas under 1 januari 2013.

För närvarande (januari 2013) finns det flyg till Ho Chi Minh-staden.

Flygplatser i Vietnam